

Personnalités 
Cosmao est un patronyme breton notamment porté par :
 Julien Marie Cosmao-Kerjulien (1761-1825), contre-amiral français ; 
 Louis-Aimé Cosmao Dumanoir (1783-1864), contre-amiral français ;
 Sélim-Marie Cosmao-Dumenez (1840-1909), homme politique français, député du Finistère ;
 Vincent Cosmao (1923-2006), théologien dominicain, membre de la Commission Justice et Paix

Homonymie de patronyme
Patronyme breton